Kuczyński es un apellido de origen polaco, a menudo transcrito simplemente como Kuczynski. Es el apellido de:
 Jürgen Kuczynski (1904-1997), economista marxista alemán;
 Maxime Kuczynski-Godard (1880-1967), médico alemán emigrado a Perú;
 Pedro Pablo Kuczynski Godard (n. 1938), expresidente de la República del Perú, hijo de Maxime Kuczynski-Godard.